Ампула () — многозначный термин латинского происхождения.

 Ампула — герметически запаянная стеклянная (или из другого материала) трубка с содержимым.
 Ампула (ампулла) — старинный сосуд для жидкого масла.
 Ампула — расширенная часть какого-либо полого трубкообразного органа (см., например, Ампула прямой кишки человека).

См. также 
 Ампулы Лоренцини